Pogány ist der Name folgender Orte:

 Pogány, ungarische Gemeinde im Komitat Baranya 

Pogany bzw. Pogány ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Pogany (* 1994), deutsche Volleyballspielerin
 Cristiano Pogany (1947–1999), italienischer Kameramann
 Gábor Pogány (1915–1999), ungarischer Kameramann
 József Pogány (1886–1938), ungarischer kommunistischer Politiker, Kriegsminister der Ungarischen Räterepublik